

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kozianka – część wsi Janik w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Kozianka – przysiółek osady Dziarnówko w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława